Amphoe Bang Saphan (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im südlichen Teil der Provinz Prachuap Khiri Khan. Prachuap Khiri Khan ist die südlichste Provinz der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete: Amphoe Thap Sakae liegt nördlich, Amphoe Bang Saphan Noi südlich des Kreises Bang Saphan. Im Westen befindet sich die Tanintharyi-Division von Myanmar, im Osten der Golf von Thailand.

Der Nationalpark Namtok Huai Yang (Huai-Yang-Wasserfall – Thai: ) liegt sowohl hier in Bang Saphan wie auch im Amphoe Thap Sakae.

Geschichte 
Bang Saphan war bereits eine Stadt im Königreich Ayutthaya. In der Thonburi-Periode wurde sie Mueang Kamnoed Nopphakhun genannt. In der Rattanakosin-Periode erhob König Nang Klao (Rama III.) zu einer „Stadt 4. Klasse“ unter dem Kalahom- (Verteidigungs-)Ministerium. König Chulalongkorn (Rama V.) stufte sie zum Mueang Kamnoed Nopphakhun Distrikt zurück. 1915 nannte König Vajiravudh (Rama VI.) den Distrikt um, indem er Mueang abschnitt. Etwas später gab ihr der König den Namen „Bang Saphan“.

Sehenswürdigkeiten 
 Nationalpark Namtok Huai Yang (Huai-Yang-Wasserfall, Thai: ) – der 161 km² große Park wurde am 8. Dezember 1991 als der 70. Nationalpark Thailands eröffnet. Die meisten Berge sind von 200 bis 800 Meter hoch, der Yot Khao Luang ist mit 1251 Metern Höhe die höchste Erhebung, er liegt auf der Grenze zwischen Thailand und Myanmar. Zahlreiche Wasserfälle sind im Park zu sehen, wie der namensgebende Huai-Yang- (), der Kha-Orn- () oder der Bua-Sawan-Wasserfall ().

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Saphan ist in sieben Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 71 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kamnoet Nopphakhun (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Kamnoet Nopphakhun.
 Ban Krut (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Thong Chai.
 Ron Thong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ron Thong.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Kamnoet Nopphakhun (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Kamnoet Nopphakhun.
 Phong Prasat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phong Prasat.
 Ron Thong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ron Thong.
 Thong Chai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Thong Chai.
 Chai Kasem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chai Kasem.
 Thong Mongkhon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thong Mongkhon.
 Mae Ramphueng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mae Ramphueng.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Bang Saphan von amphoe.com (in Thai)
 Informationen zum Nationalpark Namtok Huai Yang (in Englisch)

Bang Saphan